Вла́димир Ву́йтек (; ) — чешский хоккеист, выступавший на позиции центрального нападающего, тренер.

Биография 
Родился 17 мая 1947 года в деревне Клинковице в 15 км от Остравы, Чехия. Инженер по профессии. Первым клубом Владимира стал «Витковице» из соседней Остравы, в котором он как игрок провёл 11 лет своей карьеры. Потом два года выступал за «Дуклу». В чемпионатах Чехословакии забил 86 шайб в 311 матчах. В 1981 году закончил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность.

«Карвина» из второй Чешской лиги становится первым клубом в тренерской карьере Вуйтека. Проработав с этой командой три года, Вуйтек возвращается в «Витковице», на этот раз уже в качестве тренера. Именно с этим клубом была связана большая часть его жизни. К 11 годам, проведённым в Остраве в роли игрока, Вуйтек прибавил ещё 15 лет в качестве тренера. Вуйтек трижды выводил «Витковице» в финал Экстралиги. Вначале 1990-х работал в молодёжной сборной Чехии, как ассистентом, так и главным тренером. С чешской молодёжной сборной, в составе которой были Давид Выборны, Франтишек Каберле и Радек Бонк, Вуйтек завоевал бронзовые медали Молодёжного чемпионата мира 1993 года.

В 2001 году был приглашён Юрием Яковлевым на должность главного тренера ярославского «Локомотива», в котором и получил наибольшую известность, два сезона подряд (2002 и 2003) приводив клуб к чемпионству. Владимир Вуйтек стал первым иностранным главным тренером, выигрывавшим золото чемпионата России по хоккею.

После двух чемпионских лет, проведенных в Ярославле, Вуйтека пригласили в казанский «Ак Барс». В Казани готовились к 1000-летнему юбилею города и «Ак Барс» был одним из самых амбициозных клубов страны. В сезоне 2003/2004 Владимир с казанцами становится бронзовыми призёрами. Вскоре чешский тренер уступил свой пост Зинэтуле Билялетдинову, а сам вернулся в Чехию в родную для себя Остраву, где вновь тренировал «Витковице».

В Россию Владимир Вуйтек вернулся в сезоне 2007/2008, когда руководство московского «Динамо», уволило Владимира Крикунова за неудачи на старте чемпионата и предложило контракт чешскому специалисту. Исправить ситуацию Вуйтеку удалось лишь отчасти, игра бело-голубых хотя и преобразилась, но в плей-офф пройти дальше одного раунда команде не удалось. Уверенно пройдя «Авангард», в 1/4 финала динамовцы в упорной серии уступили магнитогорскому «Металлургу». На следующий год контракт с Вуйтеком был продлён. В первом сезоне уже новой лиги КХЛ динамовцы дошли до полуфинала, где уступили «Ак Барсу». После сезона Вуйтек принял решение завершить тренерскую карьеру.

Но уже в 2010 году возобновил карьеру тренера, приняв приглашение ярославского «Локомотива» возглавить команду после увольнения Кая Суикканена. По итогам сезона Вуйтек стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ.

В 2011 году возглавил сборную Словакии, с которой дошёл до финала Чемпионата мира 2012. С 2015 по 2016 год тренировал сборную Чехии. После Чемпионата мира 2016 года окончательно решил закончить карьеру хоккейного тренера.

С 2017 года работает тренером-консультантом в родном клубе «Витковице» из Остравы, в котором провёл большую часть игровой карьеры и не раз возглавлял по ходу тренерской карьеры.

Тренер команд звёзд Суперлиги и КХЛ в 2001, 2002, 2003, 2009 и 2011 годах.

Отец хоккеиста Владимира Вуйтека (род. 1972); дочь Шарка замужем за хоккеистом Робертом Петровицки.

Достижения 
В качестве игрока
 Бронза Чемпионата Чехословакии — 1979

В качестве тренера

 Золото Чемпионата России — 2002, 2003
 Серебро Чемпионата Чехословакии — 1993, Чехии — 1995, 1997
 Серебро Континентального кубка — 2003
 Серебро Чемпионата мира — 2012
 Бронза Молодёжного чемпионата мира — 1993
 Бронза Чемпионата Чехословакии — 1992, Чехии — 1998
 Бронза Чемпионата России / КХЛ — 2004, 2011
 Лучший тренер чемпионата России — 2002

Примечания

Ссылки 
 Вуйтек Владимир // Хоккей. Большая энциклопедия: В 2 т. — М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2006. Т. 1: А—Р. — 360 с.: ил.

Хоккеисты Чехословакии
Хоккейные центральные нападающие
Хоккейные тренеры Чехословакии
Хоккейные тренеры Чехии
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль
Тренеры ХК «Ак Барс»
Тренеры ХК «Динамо» Москва
Тренеры сборной Словакии по хоккею с шайбой
Тренеры сборной Чехии по хоккею с шайбой